Orno puede referirse a:

 El nombre común de la planta Fraxinus ornus.
 El nombre común de la planta Sorbus aucuparia.